Thomas Seymour, I barón Seymour de Sudeley (1509 - 20 de marzo de 1549), fue un noble y político inglés de la era Tudor.

Biografía 

Hijo de John Seymour y de Margery Wentworth, hermano de Edward Seymour y Jane Seymour, tercera esposa de Enrique VIII y madre del heredero al trono, futuro Eduardo VI.

Creció en Wulfhall, en las cercanías de Savernake Forest en Wiltshire. El historiador David Starkey lo describe así: Alto, de buena constitución y con una espesa barba y cabello castaño rojizo. Irresistible a las mujeres. Un importante cortesano, Nicholas Throckmorton, lo describe como audaz, sabio y liberal... de un modo elegante y preciso en el vestir, valiente y de voz sonora, pero de alguna forma vacío en sustancia.

Después de la muerte del rey Enrique, Thomas se casó con su sexta esposa y viuda Catalina Parr con quien tuvo una hija (María) de la que se perdió el rastro. Durante ese tiempo los rumores lo vinculan con la joven protegida de la reina Catalina, su hijastra la princesa Isabel, quien más tarde gobernaría el país como Isabel I. 

Tras su rapidísima elevación a los más altos cargos, ya sea por ser hermano de la reina, más tarde tío del heredero al trono, hermano del lord protector y esposo (y más tarde viudo) de la reina viuda, su estrella se apagó rápidamente. 

Él y su hermano, en sus meteóricas carreras, se hicieron de un sinfín de enemigos poderosos que conspiraron y lograron hacerlos caer.

El 22 de febrero de 1549 el consejo lo acusó oficialmente de treinta y tres cargos de alta traición. Su hermano intentó retrasar la firma del rey pero no lo consiguió. El 20 de marzo de ese mismo año Thomas Seymour fue ejecutado en la Torre de Londres. 

Todos sus bienes (gran parte heredados de la reina Catalina Parr) fueron confiscados por la Corona, dejando a su hija al cuidado de Catherine Willoughby, duquesa de Suffolk. El título de barón de Sudeley pasó a manos del hermano de Catalina Parr, William.

Ancestros

Referencias 

 The life of Sir Thomas Seymour, knight, baron Seymour of Sudeley, Lord High Admiral of England and Master of the Ordnance: J.C. Hotten, 1869 (Unknown Binding) by John MacLean
 Fraser, Antonia. The Wives of Henry VIII. New York: Knopf, 1992.
 Starkey, David. Elizabeth: The Struggle for the Throne. New York: HarperCollins, 2001.
 Weir, Alison. The Children of Henry VIII. New York: Ballantine, 1996.

Enlaces externos 

Políticos de Inglaterra del siglo XVI
Casa de Tudor
Miembros de la Orden de la Jarretera
Prisioneros de la Torre de Londres
Ejecutados por traición
Ejecutados por decapitación